Gaspar van Wittel – malarz
 Luigi Vanvitelli – jego syn, architekt